

Солнечне — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область
 Солнечне — село, Жарминський район, Абайська область

Солнечне — селище, Багратіоновський район, Калінінградська область
 Солнечне — село, Первомайський район, Алтайський край

Див. також 
 Солнечний
 Сонячне